Страшный суд — в монотеистических религиях: последний суд (Судный день), выявляющий праведников и грешников.

 

Кино

См. также 
 
 Книга Страшного суда
 Страшная неделя